Kim Johannesen ist der Name folgender Personen:

* Kim Johannesen (Handballspieler) (* 1979), dänischer Handballspieler 
 Kim Johannesen (Musiker) (* 1985), norwegischer Jazzmusiker